The Rite (1969), een dramafilm
 The Rite (2011), een horrorfilm uit 2011